Батон-Руж ():
 Батон-Руж — город на юго-востоке США, столица и второй по количеству населения город штата Луизиана.
 Батон-Руж — испанский художественный фильм режиссёра Рафаэля Молеона.
 Ист-Батон-Руж — административно-территориальный округ (приход) в штате Луизиана, США.
 Уэст-Батон-Руж — административно-территориальный округ (приход) в штате Луизиана, США.
 USS Baton Rouge (SSN-689) — американская подводная лодка проекта «Лос-Анджелес». См. также 
 Епархия Батон-Ружа — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Батон-Руж, штат Луизиана, США.